Половецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Половецька сільська рада — Львівська область, Радехівський район